Los términos SAP o Sap pueden  referirse a:

 SAP SE, compañía informática con sede en Walldorf, Alemania.
 SAP Business Suite, software modular para la gestión empresarial creado por SAP AG.
 SAP, canal de audio auxiliar para televisión (en inglés: Second Audio Program).
 Síndrome de alienación parental.
 SAP, Sociedad Argentina de Pediatría.
 Sap, álbum acústico de Alice in Chains, banda de grunge estadounidense.
 SAP Arena, estadio situado en Mannheim, Alemania.
 Lago Sap, en Camboya.
 Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales (Honduras), según su código IATA.
 Sistema de Ahorro para Pensiones, en El Salvador.
 Self-avoiding polygon (Polígonos auto-evitados).

Siglas

de:Sap
hu:Sap (egyértelműsítő lap)